Гринде́йл () может означать:

Топонимы

Австралия 
 Гриндейл, пригород Сиднея.
 Гриндейл — населённый пункт в штате Виктория.

Канада 
 Гриндейл — населённый пункт в канадской провинции Британская Колумбия.
 Гриндейл-Сабдивижн, Альберта.

Новая Зеландия 
 Гриндейл — населённый пункт в округе Селуин, регион Кентербери на Южном острове.
 Гриндейл (разлом) — активный правосторонний сдвиговый геологический разлом, в восточной части Южного острова Новой Зеландии.

Великобритания 
 Гриндейл, Чешир

Соединённые Штаты Америки 
 Гриндейл — город на юго-востоке Индианы.
 Гриндейл (Форт-Уэйн, Индиана) — район в Форт-Уэйне.
 Гриндейл — город в Миссури.
 Гриндейл — невключённая территория в штате Огайо.
 Гриндейл (Висконсин) — деревня в округе Милуоки, штат Висконсин (США).
 Школьный округ Гриндейл.
 Гриндейлская средняя школа.
 Гриндейл, деревня, расположенная на севере Вустера, штат Массачусетс.
 Greendale Mall, в деревне Гриндейл.
 Гриндейл — тауншип в Мичигане.

Зимбабве 
 Гриндейл — пригород Хараре.

Вымышленные места 
 Гриндейл, декорации для комикса «Сабрина — маленькая ведьма».
 Гриндейл, место действия британского детского телесериала «Почтальон Пэт».
 Гриндейл, место действия фильма 1985 года «Уж лучше умереть».
 Гриндейл, место действия американского телевизионного комедийного сериала «Сообщество»», 2009–2016 гг.
 колледж Гриндейла, титульный колледж сериала.
 Гриндейл, вымышленный город в концептуальном альбоме Нила Янга Greendale.

Прочее 
 Greendale — концептуальный альбом, рок-опера и графический роман Нила Янга, выпущенные в 2003 году.

Ирландия 
 Гриндейлская муниципальная школа

См. также 
 Грин-Валли
 Гринвейл (значения)
 Гринделл (значения)
 Грённедаль, датский топоним